Sarakoira steht für:

 Sarakoira (Mali), Dorf in der Gemeinde Binga in Mali
 Sarakoira (Niger), Dorf in der Gemeinde Anzourou in Niger